

Wydarzenia w Polsce 

 Spustoszenie Śląska przez wojska czeskiego księcia Wratysława II, późniejszego króla Czech

Zmarli 
 9 marca – Herbert II, hrabia Maine (ur. ?)

1062